D'une manière générale, le mot installateur désigne une personne ou une  habilité à l'. Il peut aussi désigner un objet ou une chose dont l'objectif est d'installer. En particulier le mot est employé dans les domaines suivants :
 dans la plomberie, un installateur sanitaire est un artisan préposé à l'installation sanitaire ;
 dans l'énergie, un installateur de chauffage est un technicien spécialiste dans l'installation de chauffage ;
 en informatique ;
 un installateur est un technicien qui a les compétences nécessaires à l'installation d'un matériel informatique ou d'un logiciel.
 un installateur (ou installeur par calque du mot anglais ) désigne un programme permettant d'installer un logiciel. Ces programmes interagissent généralement avec l'utilisateur à l'aide  de boîtes de dialogue.